Алексе́й Зе́мский:
 Земский, Алексей Васильевич (род. 1983) — российский скалолаз, мастер спорта, член сборной команды России.
 Земский, Алексей Владимирович (род. 1967) — российский медиаменеджер, генеральный директор телекомпании НТВ с 2015 года.